Индивидуальная гонка с раздельным стартом среди женщин на чемпионате мира по велоспорту на шоссе прошла 18 сентября 2012 года. Победу одержала чемпионка прошлого года Юдит Арндт.

Результаты

Ссылки 
 http://www.limburg2012.nl

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2012